Pano – gruppo etnico sudamericano
 Lingue pano – famiglia linguistica del Sudamerica
 Ledio Pano – ex calciatore albanese
 Panajot Pano – calciatore albanese